Una bionda in paradiso (Topper Returns) – film del 1941 diretto da Roy Del Ruth
 Topper Returns – film per la televisione del 1973 diretto da Hy Averback